La Chatte métamorphosée en femme peut désigner :

Littérature 
 La Chatte métamorphosée en femme, dix-huitième fable du livre  dans le premier recueil des Fables de La Fontaine (1668) de Jean de La Fontaine, inspirée de la fable d'Ésope La Chatte et Aphrodite ;

Théâtre 
 La Chatte métamorphosée en femme (1827), folie-vaudeville en un acte d’Eugène Scribe et Mélesville ;
 La Chatte métamorphosée en femme (1858), opéra-comique en un acte de Jacques Offenbach, livret d’Eugène Scribe et Mélesville d'après leur pièce.

Cinéma  
 La Chatte métamorphosée en femme (1909), film muet français de Louis Feuillade ;
 La Chatte métamorphosée en femme (1910), film muet français de Michel Carré.